Cura är ett släkte av plattmaskar. Cura ingår i familjen Dugesiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Planarier